Dmitrij Tarasow (ur. 1979) – rosyjski hokeista
 Dmitrij Tarasow (ur. 1987) – rosyjski piłkarz